Маньяра:

 Маньяра -  регіон у Танзанії;
  Маньяра - озеро в Танзанії;
 Лейк-Маньяра - національний парк і біосферний резерват на озері Маньяра.